Колеџ фудбал или универзитетски фудбал је амерички или канадски фудбал који се игра на колеџима и универзитетима.

Колеџ фудбал може да се односи и на:
 Америчка фудбалска лига британских универзитета (), колеџ (амерички) фудбал у Уједињеном Краљевству
 BUSA фудбалска лига, колеџ фудбал (тзв. сокер) у Уједињеном Краљевству
 NCAA фудбалско првенство (Филипини), асоцијација колеџ фудбала на Филипинима
 -{ONEFA}-, колеџ (амерички) фудбал у Мексику

Види још 
 Колеџ сокер